Champions Hockey League 2014-15 var den første sæson af Champions Hockey League, en ishockeyturnering for europæiske klubhold, der blev lanceret af 26 klubber, 6 ligaer og International Ice Hockey Federation (IIHF). Turneringen havde deltagelse af 44 hold. Grundspillet begyndte den 21. august og sluttede den 8. oktober 2014. Slutspillet blev spillet i perioden 4. november 2014 – 3. februar 2015.

Turneringen blev vundet af Luleå HF, som i finalen på hjemmebane i Luleå besejrede Frölunda HC fra Göteborg med 4-2. Finalen var altså et rent svensk anliggende, og turneringen blev generelt domineret af hold fra Sverige og Finland. Eksempelvis var alle otte kvartfinalister fra et af de to lande.

Hold 
Sæsonen havde deltagelse af 44 klubber fra 11 europæiske ishockeyligaer. Turneringens deltagerliste blev offentliggjort den 13. maj 2014.
 A-licens: Ligaens 26 stiftende klubber fik alle en A-licens, eftersom de alle spillede i den højst rangerende division i deres respektive ligasystem i sæsonen 2014-15.
 B-licens: Yderligere to hold fra hver af de seks stiftende ligaer fik en B-licens.
 C-licens: Der blev uddelt C-licens til seks hold: slutspilsvinderne i Slovakiets Extraliga, GET-ligaen (Norge), Elite Ice Hockey League (Storbritannien), Ligue Magnus (Frankrig) og Metal Ligaen (Danmark), samt til vinderen af grundspillet i GET-ligaen. Vinderne af Elite Ice Hockey League 2013-14, Belfast Giants, måtte afvise muligheden for at spille i Champions Hockey League på grund af manglende arenatilgængelighed, hvilket gav Challenge Cup-vinderen Nottingham Panthers muligheden.

Præmier 
De 44 hold kæmpede om en samlet præmiesim på 1.500.000 euro. Fordelingen af pengepræmierne er imidlertid endnu ikke offentliggjort.

Grundspil 

De 44 hold blev inddelt i 11 grupper ved en lodtrækning, som fandt sted den 21. maj 2014 i Minsk, Hviderusland. De 44 hold var på forhånd blevet inddelt i fire seedningslag, så grupperne kom til at bestå af ét hold fra hvert seedningslag. Følgende kriterier blev anvendt til at seede holdene:
1. Mestre i de seks stiftende ligaer.
2. Grundspilsvindere i de seks stiftende ligaer.
3. Resterende hold med A- og B-licens i henhold til placeringen i deres respektive liga.
4. Hold med C-licens i henhold til placeringen i deres respektive liga.
Hold med samme placering deres respektive liga blev rangeret i henhold til IIHF's verdensrangliste for ligaer. De fire seedningslag fik følgende sammensætning.

Grundspillet blev spillet i perioden 21. august 2014 – 8. oktober 2014. I hver gruppe spillede holdene en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav seks kampe til hvert hold. Dvs. at grundspillet i alt bestod af 132 kampe. De 11 gruppevindere gik videre til slutspillet sammen med de fem bedste toere, således at i alt 16 hold kvalificerede sig til slutspillet.

Kampprogrammet blev offentliggjort den 2. juni 2014, og 30 af de 44 hold spillede deres første kamp den 21. august 2014, mens de resterende klubber startede dagen efter.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Gruppe I

Gruppe J

Gruppe K

Toerstillingen 
De fem bedste toere kvalificerede sig til slutspillet samme med de 11 gruppevindere.

Slutspil 

De 11 gruppevindere og de fem bedste toere gik videre til slutspillet, som begyndte den 4. november 2014 og sluttede med finalen den 3. februar 2015. Ottendedels-, kvart- og semifinalerne blev afgjort over to kampe, hvor summen af resultaterne af de to kampe afgjorde opgørene.

Ottendedelsfinaler

Kvartfinaler

Semifinaler

Finale 

Finalen blev spillet den 3. februar 2015 i Luleå og afgjordes i én kamp. Luleå HF vandt hjemmebanefordelen i finalen ved at have sikret sig flest point (28) hidtil i holdets kampe i turneringen.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Champions Hockey League

Noter 

Champions Hockey League
Ishockey i 2014
Ishockey i 2015